17 jezior w Polsce:
 Białe Jezioro – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w wiejskiej gminie Koronowo
 Białe Jezioro – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w wiejskiej gminie Tuchola
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica i gminie Tuchomie, na Pojezierzu Bytowskim
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Chmielno
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w wiejskiej gminie Kartuzy 
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Ryjewo 
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie sztumskim, w wiejskiej gminie Sztum
 Białe Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Luzino
 Białe Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w wiejskiej gminie Biskupiec
 Białe Jezioro – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze 
 Białe Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, na terenie miasta Szamocin
 Białe Jezioro – sztuczny zbiornik wodny w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w wiejskiej gminie Wieleń
 Białe Jezioro – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Witkowo
 Białe Jezioro – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek

Miejscowości i jeziora na Białorusi 
 Białe Jezioro – osiedle na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Białe Jezioro – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.

Zobacz też 
 Jezioro Białe

Przypisy